Stawy w Polsce:
 Staw Brzozowy – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Cieszków
 Staw Brzozowy – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice
 Staw Brzozowy – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Przemków

Przypisy